Bor Pál (1889–1982) festő- és szobrászművész, grafikus, díszlettervező, iparművész, mérnök, esztéta
 Bor Pál (1919–2004) matematika–fizika szakos középiskolai tanár, a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tanára